Röber oder Roeber ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Gregg Roeber (* 1949), US-amerikanischer Historiker
 Bernd Müller-Röber (* 1964), deutscher Molekularbiologe
 Christa Röber (* 1946), deutsche Pädagogin
 Ernst Roeber (1849–1915), deutscher Maler
 Friedrich Roeber (1819–1901), deutscher Schriftsteller
 Friedrich August Röber (1765–1827), deutscher Arzt und Winzer
 Fritz Roeber (1851–1924), deutscher Maler
 Georg Roeber (1901–1983), deutscher Jurist
 Julius Röber († 1915), deutscher Entomologe 
 Jürgen Röber (* 1953), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Katrin Roeber (* 1971), deutsche Malerin
 Manfred Röber (* 1947), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Martin Röber (1583–1633), deutscher Theologe
 Minna Köhler-Roeber (1883–1957), deutsche Malerin
 Paul Röber (1587–1651), deutscher Theologe
 Paul Philipp Röber (1632–1696), deutscher Theologe
 Ralph Röber (* 1959), deutscher Archäologe
 Rolf Röber (1942–2020), deutscher Kulturingenieur
 Walter Röber (1894–1964), deutscher Politiker (SPD), MdA Berlin
 Wolf-Dieter Röber (* 1943), deutscher Kunsthistoriker und Museologe